Мира може да се отнася за:

 Мира, женско име
 Мира, древен град в Ликия
 Мира, една от първите звезди, за които е установено, че са променливи
 Мира, община в Италия
 Мира, град в Португалия
 Мира - в оптиката, еталон за проверка качеството на изображението
 Мира, сисла в Исландия
 Мира (река), река в Португалия

Хора с името Мира

 Мира (р. 1983), попфолк певица
 Мира Аройо (р. 1977), българска музикантка и биоложка член на Лейдитрон.